Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres E L L et X.

L'abréviation ELLX peut faire référence:

En :
 East London line, ancienne ligne du métro de Londres.

Au 
 Le code OACI de l'aéroport de Luxembourg-Findel.

Codes OACI des aéroports